ХК Славија се односи на више хокејашких клубова: 

 ХК Славија, Љубљана
 ХК Славија, Праг